Конструкторське бюро
 Кілобайт